Llanmaes steht für:

 Llanmaes (Cardiff), Wales
 Llanmaes (Vale of Glamorgan), Vale of Glamorgan, Wales
 Llanmaes, alter Name von Llanfaes auf Anglesey, Wales
 Llanmaes (Commote), eine walisische Commote (Landgliederung) siehe auch Dindaethwy
 Llanmaes, Cottage in Neuseeland, errichtet von Francis Petre